Оле́йник — фамилия украинского или белорусского происхождения, образована от названия профессии «олейник» () — изготовитель или торговец растительным маслом (в старину — «олея», «олія»).

Известные носители

А

Б

В 
 
 
 Олейник, Виктор Борисович (род. 1960) — советский и украинский футболист
 
 Олейник, Вячеслав Николаевич (род. 1966) — советский и украинский борец, олимпийский чемпион.

Г 
 Олейник, Георгий Семёнович (род. 1944) — главный финансист Минобороны России, генерал-полковник.

Д, Е, З 
 Олейник, Денис Викторович (род. 1987) — украинский футболист.
 Олейник, Елена Павловна (род. 1957) — архитектор.
 Олейник, Захарий Фёдорович (1905—1951) — советский государственный деятель, председатель Киевского облисполкома.

И 
 
 Олейник, Изабелла (род. 1951) — польская актриса и певица.

К—О 
 Олейник, Крэйг (род. 1979) — канадский актёр.
 Олейник, Лариса Романовна (род. 1981) — американская актриса.
 Олейник, Любовь Васильевна (род. 1949) — советский и российский политический деятель, депутат Государственной думы I и II созывов.
 
 Олейник, Наталья Петровна (род. 1981) — украинская пауэрлифтерша-паралимпийка.
 
 Олейник, Ольга Арсеньевна (1925—2001) — советский математик, механик, профессор.

П 
 
 
 Олейник, Прасковья Григорьевна (1907—?) — советская деятельница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

Р 
 
 Олейник, Роман Дмитриевич (известен как: Рахманный; 1918—2002) — украинский публицист и радиокомментатор.

С 
 Олейник, Святослав Васильевич (род. 1975) — украинский политик, народный депутат Верховной Рады Украины 5—6 созывов.
 Олейник, Степан Иванович (1908—1982) — украинский советский поэт и прозаик.

Ю, Я 
 Олейник, Юрий Алексеевич (1931—2021) — украинский пианист, композитор, педагог.

См. также

Примечания